Bad Company () — дебютный альбом британской рок-группы Bad Company, выпущенный 26 июня 1974 года лейблом Island в Великобритании и
Swan Song в США. Этот альбом стал первым релизом компании Swan Song.

Об альбоме 
Группа Bad Company была сформирована в ноябре 1973 года в Вестминстере (Лондон) из четырёх музыкантов: Пола Роджерса и Саймона Кирка (бывших участников группы Free),
Майка Ралфса (бывшего гитариста группы Mott the Hoople) и Боза Баррела (который несколько лет перед этим был участником King Crimson). Менеджером группы стал Питер Грант, занимавшийся менеджментом Led Zeppelin.

Дебютный альбом только что созданной группы, записанный в короткие сроки, оказался очень успешным: он достиг #1 в Billboard 200, пять раз стал платиновым и занял #46 в списке самых коммерчески успешных альбомов 1970-х годов. Альбом 25 недель находился в списке UK Albums Chart, войдя туда под номером 10 и достигнув #3 на второй неделе. Синглы «Can’t Get Enough» и «Movin' On» с этого альбома достигли #5 и #19 в Billboard Hot 100.

Список композиций

Участники записи 
 Пол Роджерс — вокал, ритм-гитара, фортепиано
 Майк Ральфс — соло-гитара
 Боз Баррел — бас-гитара
 Саймон Кирк — ударные

Дополнительно
 Sue Glover, Sunny Leslie — бэк-вокал
 Mel Collins — саксофон
 Ron Fawcus — оператор записи
 Hipgnosis — оформление обложки, фотографии
 Ron Nevison — звукоинженер
 Steve Hoffman — звукоинженер
 Barry Diament — мастеринг
 Beverly Taddei — координатор
 Bob Wynne — арт-директор

Примечания

Ссылки 
 Bad Company на darkside.ru

Альбомы Bad Company
Альбомы Island Records
Альбомы Swan Song Records
Дебютные альбомы 1974 года
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis